Blümich ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Blümich (* 1952), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Max Blümich (1886–1942), deutscher Schachmeister und -autor
 Walter Blümich (1888–1950), deutscher Jurist, Herausgeber und Autor